La Coppa del Re 1999  è stata la 63ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga ACB 1998-1999

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1999
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Valencia